8 Batalion Strzelców
 8 Batalion Strzelców Karpackich